Макгро́ри, Магро́ри — шотландская фамилия. Известные носители:

 Макгрори, Джимми (1904—1982) — шотландский футболист.
 Макгрори, Мэттью (1973—2005) — американский актёр, известный благодаря своему росту.

Примечания